Oehy ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Oehy (1926–1977), Schweizer Schwimmer
 Ursula Oehy (* 1965), Schweizer Orientierungsläuferin